

Cinema 
Jonathan Scott Frakes (1952) – attore e regista statunitense
Jonathan Scott (1973) – attore britannico

Sportivi 
Jonathan Scott Sieben (1966) – nuotatore australiano
Jonathan Scott Goodwin (1978) – giocatore di football americano statunitense
Jonathan Ray Scott (1983) – giocatore di football americano statunitense

Televisione 
Jonathan Scott (1949) – zoologo, fotografo e conduttore televisivo del programma della BBC Big Cat Diary
Jonathan Arthur Scott (1958) – conduttore televisivo statunitense della Fox News, conosciuto come Jon Scott
Jonathan Scott (1978) – conduttore televisivo canadese

Altro 
Jonathan Scott (1754-1829) – linguista e traduttore britannico
Jonathan Scott (1966) – politico statunitense repubblicano del Rhode Island

Voci correlate 
Jack Scott
John Scott
Johnny Scott

en:Jonathan Scott